NFSA steht für:

 National Film and Sound Archive
 Norwegian Food Safety Authority, siehe Mattilsynet

Abkürzung